Суперкубок Іспанії з футболу 2001 — 16-й розіграш турніру. Матчі відбулись 19 і 22 серпня 2001 року між чемпіоном Іспанії клубом Реал Мадрид та володарем кубка Іспанії клубом Реал Сарагоса.

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок на transfermarkt  
 Суперкубок на rsssf  

2001
Іспанія
2001 в іспанському спорті